CCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chile Chico (Cile)